Zorge – frazione del comune tedesco di Walkenried
 Zorge – stazione dell'anello centrale di Mosca
 Zorge – affluente del fiume Helme in Germania